Zuid-Afrikaans rugbyteam (mannen) Rugby union mannenploeg in de vijftienmansvariant
 Zuid-Afrikaans rugbyteam (vrouwen) Rugby union vrouwen mannenploeg in de zevenmansvariant
 Zuid-Afrikaans rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
 Zuid-Afrikaans rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant